Ulster steht für:

 Provinz Ulster, eine historische Provinz in Nordirland und Irland 
 Ulster (Mantel), eine Form von Mänteln 
 Ulster (Werra), ein Fluss in Hessen und Thüringen 
 Ulster, ein Naturschutzgebiet im Wartburgkreis
 Ulster County, ein County im US-Bundesstaat New York 
 Ulster Grand Prix, ein Motorradrennen in Nordirland 
 Ulster-Zyklus, eine Sammlung alt- und mittelirischer Sagen und Erzählungen

Siehe auch:
 Ulster Township
 Ulstertalbahn